La Eredivisie 1970/71 fue la 15.ª temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. Feyenoord ganó su quinta Eredivisie y su décimo título de campeón de los Países Bajos.

Tabla de posiciones 

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

[1] Ajax clasifica como campeón defensor.

Enlaces externos 
 RSSSF

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1970
Fútbol en 1971